

Стенфорд — місто, штат Кентуккі
 Стенфорд — місто, штат Монтана
 Стенфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Стенфорд — селище, штат Іллінойс
 Стенфорд — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Див. також 
 Стенфордський університет